Yugo pode significar:
Yugo é um modelo de automóvel da fabricante de automóveis Zastava da Sérvia.
Yugo nome próprio de origem japonesa, significa homem íntegro ou homem de bem.

Desambiguação